Phlyctochytrium är ett släkte av svampar. Phlyctochytrium ingår i familjen Chytridiaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Phlyctochytrium